Campbellalbatross (Thalassarche impavida) är en hotad fågel i familjen albatrosser. Den häckar enbart i ögruppen Campbellöarna tillhörande Nya Zeeland. Tidigare behandlades den som underart till svartbrynad albatross (T. melanophris) och vissa gör det fortfarande. På grund av sitt begränsade utbredningsområde kategoriseras beståndet som sårbart av IUCN.

Utseende 
Campbellalbatrossen är en medelstor (88 cm), svartvit albatross med ljusgult öga. Adulta fåglar är vita på huvud, hals, övergump och undersida, medan rygg, stjärt och vingovansidorna är svarta. Undersidan av vingen är vit med breda svarta kanter. På huvudet syns en gul näbb, mot spetsen orange, och en svart triangel runt ögat som når näbbroten. Ungfågeln har brungrå näbb med svart spets, mörka ögon, mer svart på undersidan av vingen och brutet eller fullständigt band från manteln och runt bröstet.

Närbesläktade svartbrynade albatrossen är mycket lik men denna har mindre utbrett ögonbrynsstreck, mörkt öga och mindre svart på undersidan av vingen. Gråhuvad albatross har just grått huvud och gul kant på näbben.

Utbredning och systematik 
Fågeln häckar i Campbellöarna utanför Nya Zeeland,  där på huvudön Campbell Ialand och på det lilla intilliggande skärer Jeanette Marie. Den betraktas ofta som en underart till svartbrynad albatross (T. melanophris), bland annat av Clements et al.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN kategoriserar arten som sårbar med tanke på att den häckar i stort sett enbart på en enda ö. Mellan 1970- och 1980-talen minskade arten kraftigt i antal, men verkar nu öka igen. Världspopulationen uppskattas till mellan 19 000 och 26 000 häckande par.

Referenser

Externa länkar

 Bilder och filmer på Internet Bird Collection

Albatrosser
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Campbellöarna